Dyskografia Dui Lipy brytyjskiej wokalistki pochodzenia kosowsko-albańskiego obejmuje dwa albumy studyjne, jedną reedycję, jeden album remiksowy, cztery minialbumy, dwadzieścia osiem singli (w tym sześć z udziałem gościnnym) oraz pięć singli promocyjnych.

Albumy

Albumy studyjne

Reedycje

Albumy remiksowe

Minialbumy

Single

Jako główna artystka

Jako artystka gościnna

Single promocyjne

Inne notowane utwory

Występy gościnne

Teledyski

Jako główna artystka

Jako artystka gościnna

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona
 Dyskografia Dui Lipy na Discogs
 Dyskografia Dui Lipy na MusicBrainz

Dyskografia
Dyskografie brytyjskich muzyków
Dyskografie popowe